Вулиця Кагамлика — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Кагамлика — вулиця в місті Гребінка Полтавської області.
 Вулиця Кагамлика — вулиця в місті Полтава.

Вулиці, названі на честь людей